Municipio de Thompson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Thompson (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Thompson (condado de Robeson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Robeson.
 Municipio de Thompson (condado de Jo Daviess, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jo Daviess.
 Municipio de Thompson (condado de Guthrie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Guthrie.
 Municipio de Thompson (condado de Schoolcraft, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Schoolcraft.
 Municipio de Thompson (condado de Kittson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Kittson.
 Municipio de Thompson (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Thompson (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.
 Municipio de Thompson (condado de Seneca, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Seneca.
 Municipio de Thompson (condado de Fulton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Thompson (condado de Susquehanna, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Susquehanna.